Putzi steht für:

 Putzi (Zahncreme) aus dem VEB Elbe-Chemie Dresden, die noch heute im Nachfolgebetrieb Dental Kosmetik GmbH & Co. KG Dresden produziert wird
Weitere Bedeutungen:
 der Name einer Figur aus dem Märchenland, siehe Herr Fuchs und Frau Elster
 der Spitzname einer Kinderbuchfigur (Petra-Ulrike) in 17 Bänden der Autorin Hildegard Diessel
 der Spitzname des NSDAP-Aktivisten Ernst Hanfstaengl